Elmenhorst ist der Name folgender Ortschaften in Deutschland:

 Elmenhorst (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Elmenhorst (Stormarn), Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Elmenhorst (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Elmenhorst/Lichtenhagen, Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Elmenhorst (Kalkhorst), Ortsteil der Gemeinde Kalkhorst im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Elmenhorst (Waltrop), Ortsteil der Stadt Waltrop im Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Elmenhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Elmenhorst (Familie), ein Geschlecht freier Bauern aus Westfalen und alte Hamburger Kaufmannsfamilie
 Geverhart Elmenhorst (1583–1621), deutscher Philologe
 Heinrich Elmenhorst (auch Hinrich; 1632–1704), deutscher Theologe, Kirchenlieddichter und Verfasser von Opernlibretti
 Hinrich Christian Elmenhorst (1726–1779), deutscher Kaufmann und Partenreeder
 Johann Hinrich Oswald Elmenhorst (1930–2011), deutscher Chemiker
 Kurt Wolfram Carlos Elmenhorst (1910–2000), deutscher Kaufmann und Mayaforscher
 Wilhelm Ludwig Geverhart Elmenhorst (1890–1964), deutscher Ethnologe und Afrikaforscher